David Teniers I (starszy) malarz flamandzki 1582-1649
 David Teniers II (młodszy) malarz flamandzki 1610-1690
 David Teniers III malarz flamandzki 1638-1685